En biologie, la super-famille est un rang taxinomique intermédiaire, immédiatement supérieur à la famille.
 En linguistique, une superfamille est une unité phylétique regroupant plusieurs familles linguistiques.
 En biochimie, une super-famille de protéines est le plus haut regroupement de protéines qui partagent un même ancêtre.
 En médecine et en biochimie en particulier, la superfamille des immunoglobulines est un large groupe de glycoprotéines.